Pomeroon (kolonie), een voormalige Nederlandse kolonie aan de rivier de Pomeroon
 Pomeroon (rivier), een rivier in Guyana
 Pomeroon-Supenaam, een regio in Guyana